Jacob puede referirse a:

 Jacob el patriarca;
 Jacob Tomuri, actor neozelandés protagonista de La Tribu;
 Jacob, personaje de la serie estadounidense Lost;
 Jacob Black, personaje de la saga literaria Crepúsculo;
 Jacob, conocido como Santiago el Mayor;
 Jacob, conocido como Santiago el Menor;
 Jacob, conocido como Santiago el hermano de Jesús;
 Jacob, profeta del Libro de Mormón;
 Max Jacob (1876-1944), escritor, poeta, dramaturgo y pintor francés;
 Escalera de Jacob, escalera mencionada en la Biblia (Génesis 28:11-19); 
 Libro de Jacob, uno de los libros del libro de Mormón;
 Santiago es una castellanización del nombre Jacob (véase Jacobo).